Було́нь-ла-Грасс, Булонь-ла-Ґрасс () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 90 км на північ від Парижа, 45 км на південний схід від Ам'єна, 50 км на північний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 177 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 476,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Булонь-ла-Грасс на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Булонь-ла-Грасс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза